Гершевич:
 Гершевич, Климентий Наумович (1879—1919) — революционер.
 Гершевич, Николай Моисеевич (1902—1982) — советский военный деятель, полковник.
 Гершевич, Матвей Матвеевич — глава парламента Бурятии с 2007 года.
 Гершевич, Илья Аркадьевич (1914—2001) — британский лингвист-иранист родом из Цюриха, Швейцария

Примечания